Mieczysław Nowak – polski sztangista
 Mieczysław Nowak – polski lekkoatleta
 Mieczysław Nowak – polski artysta fotograf
 Mieczysław Nowak – polski piłkarz